Il toponimo Săcel può riferirsi a diverse località della Romania:
Săcel, comune del distretto di Harghita
Săcel, comune del distretto di Maramureș